Unfinished Business (álbum de Jay Z & R. Kelly), de 2004
Unfinished Business (álbum de EPMD), de 1990

Desambiguações de música